Pedius ist der Name folgender Personen:

 Gnaeus Pedius Cascus, römischer Suffektkonsul 71
 Quintus Pedius († 43 v. Chr.), römischer Senator und Neffe oder Großneffe des Diktators Gaius Iulius Caesar